Schüppen ist der Familienname folgender Personen:

 Dionysius Schüppen (1730–1803), Prior des Klosters Maria Engelport
 Franz Schüppen (1930–2013), deutscher Literaturwissenschaftler